Sepúlveda kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sepúlveda (udde),

Spanien 

 Sepúlveda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sepúlveda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar